Christopher Sutton (né en 1984), cycliste australien.
 Christopher Roy Sutton (né en 1973), footballeur anglais.